Nosnica je lahko:

 nosníca, vhod v nosno votlino;
 nósnica, koščena ploščica, ki tvori del stranske stene nosne votline.